Rocafuerte kan syfta på följande platser:

Ecuador 

 Rocafuerte (ort), Manabí, 
 Nuevo Rocafuerte (ort), Orellana, 

Robotskapade Ecuadorförgreningar